

Letteratura
The Outcasts of Poker Flat – racconto breve del 1869 di Bret Harte

Cinema
I proscritti di Poker Flat (The Outcasts of Poker Flat) – film del 1919 diretto da John Ford
The Outcasts of Poker Flat – film del 1937 diretto da Christy Cabanne
I banditi di Poker Flat (The Outcasts of Poker Flat) – film del 1952 diretto da Joseph M. Newman

Televisione
The Outcasts of Poker Flat – film per la televisione statunitense del 1958 diretto da Paul Stanley
The Outcasts of Poker Flat – episodio della undicesima stagione della serie televisiva statunitense Kraft Television Theatre trasmesso il 7 maggio 1958